Павлюченки — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Павлючёнки — деревня в Витебском районе Витебской области.

Россия 
 Павлюченки — деревня в Демидовском районе Смоленской области.